Annakin ist der Familienname von
 Ken Annakin (1914–2009), britischer Regisseur und Drehbuchautor

Annakin ist der Künstlername von
 Annakin (Musikerin), Schweizer Musikerin

Siehe auch:
 Anakin